El Supí es un poblado turístico playero ubicado al norte de Adícora, en la península de Paraguaná, parroquia Adícora, municipio Falcón del estado Falcón en Venezuela. Enclavado en un cabo de la costa oriental de Paraguaná, formada por cuatro balnearios, es una de las playas más visitadas en el estado Falcón, considerada pueblo turístico porque la mayoría de sus viviendas son casas de playa de alquiler y disfrute. Se puede llegar desde Coro, capital del estado, tomando la Troncal 4 hacia el Norte, y luego tomando la vía que sigue la línea de la Costa Este de la península de Paraguaná hacia Adícora, donde también se puede llegar a Buchuaco y más al Norte al cabo San Román. El pueblo cuenta con restaurantes, abastos, un faro, servicios, posadas y casas de playa en alquiler. 

En cuanto a los balnearios están la Punta Norte donde el oleaje es fuerte, también está El Camino del Mar en la Punta Central, una curiosa planicie sumergida en el agua creada por el rompeolas natural formado por un arrecife de coral. Además de sus atractivas playas, hacia el este del pueblo se encuentra el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca "Boca de Caño" protegido por la ley, una laguna con manglares que hace división natural entre El Supí y Tiraya al norte. Este oasis natural posee aguas cristalinas y es un bello paisaje de la Península.

Toponimia 
Supí es un árbol cactáceo que exuda una goma medicinal, su nombre científico es Pereskia guamacho.

Véase también 
 Municipio Falcón (Falcón)
 Estado Falcón
 Península de Paraguaná

Enlaces externos 

Pueblos de Paraguaná
Playas de Paraguaná